Арнегюї́, Арнеґюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 700 км на південний захід від Парижа, 200 км на південь від Бордо, 80 км на захід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 101 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 257,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Арнегюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї